

Personnalités 

 Andrew Selous (né en 1962), homme politique britannique, membre du Parlement ;
 Edmund Selous (1857-1934), ornithologue britannique ; 
 Frederick Courtney Selous (1851-1917), explorateur britannique.

Noms dérivés 
 Réserve de gibier de Sélous, en Tanzanie, pour la chasse et les safaris photos ;
 Selous Scouts, régiment, unité spéciale de la Rhodesian Army, du nom de Frederick Courtney Selous.